Hancock kan avse:

 Hancock (film) – en amerikansk film från 2008 i regi av Peter Berg
 Hancock (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi
 Hancock, Massachusetts – en ort i Massachusetts
 Hancock, Michigan – en ort i Michigan
 Hancock, Minnesota – en ort i Minnesota
 Hancock, New Hampshire – en ort i New Hampshire

Personer
 Albany Hancock (1806–1873), en brittisk naturhistoriker
 Greg Hancock (1977–), en amerikansk speedwayförare
 Herbie Hancock (1940–), en amerikansk jazzmusiker
 John Hancock (1737–1793), en amerikansk politiker
 Winfield Scott Hancock (1824–1886), en  amerikansk militär
 Hancock Lee Jackson (179–1876), en amerikansk demokratisk politiker